Wustrow est un toponyme pouvant désigner :

 Wustrow, ville de l'arrondissement de Lüchow-Dannenberg en Basse-Saxe
 Wustrow, commune de l'arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
 Wustrow, commune de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Rügen en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale